«Терьеры» () — американский телевизионный сериал, транслировавшийся на канале FX с 8 сентября по 1 декабря 2010 года.

Сюжет 
Бывший полицейский Хэнк Долворт вместе с другом, бывшим преступником Бриттом Поллаком, ведут частные расследования без лицензии.

В ролях 
 Донал Лог — Генри «Хэнк» Долворт
 Майкл Рэймонд-Джеймс — Бритт Поллак
 Лора Аллен — Кэти Николс, подруга Бритта
 Кимберли Куинн — Гретхен Долворт, бывшая жена Хэнка
 Джейми Денбо — Мэгги Леффертс
 Рокмонд Данбар — детектив Марк Густавсон
 Майкл Гэстон — Бен Зейтлин

Награды и номинации 
 2010 — премия «IGN Summer Movie Awards» в категории «Лучший новый телесериал» и 3 номинации в категориях «Лучший телесериал», «Лучший телеактёр» (Донал Лог), «Лучший телезлодей» (Майкл Гэстон).
 2011 — номинация на премию «Television Critics Association Awards» в категории «Outstanding New Program».

Отзывы 
Несмотря на низкие рейтинги, телесериал получил положительные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes у сериала 94 % положительных рецензий из 18. На Metacritic — 75 баллов из 100 на основе 24 рецензий.

Примечания

Ссылки 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2010 году
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, завершённые в 2010 году
Программы телеканала FX